Бет Бро́нгер-Джонс () — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участница  (заняли пятое место). Чемпионка США  и 

Играла в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (1987).
 : золото (1985).
 : серебро (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 National Champions | Granite Curling Club of Seattle
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу